Königsfeld kan syfta på:

Geogfi

Tjeckien 

 Anenská Studánka, ort, Pardubice,

Tyskland 

 Königsfeld, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Königsfeld, Rheinland-Pfalz, kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Königsfeld, Bayern, kommun, Bayern, Oberfranken, 
 Königsfeld, Mecklenburg-Vorpommern, kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar